Киселенко — украинская фамилия.

 Киселенко, Иван Родионович — Герой Советского Союза.
 Киселенко, Пётр Евдокимович — Герой Советского Союза.